Superettan 2008 var 2008 års säsong av Superettan, Sveriges näst högsta division i fotboll för herrar. Serien spelades 11 april-25 oktober 2008.

Deltagande lag 
Följande lag kvalificerade sig genom att komma på placering 4-14 i Superettan 2007.

 BK Häcken
 Degerfors IF
 Enköpings SK
 Falkenbergs FF
 IK Sirius
 Jönköpings Södra
 Landskrona BoIS
 Limhamn Bunkeflo (sammanslagning av Bunkeflo IF och Limhamns IF)
 Mjällby AIF
 Åtvidabergs FF
 Örgryte IS

Från Allsvenskan 2007 
Följande lag kvalificerade sig genom att komma på placering 14 i Allsvenskan 2007.
 IF Brommapojkarna

Från Division 1 2007 
Följande lag kvalificerade sig genom att komma på placering 1-2 i Division 1 2007.

 Assyriska FF
 Qviding FIF
 Väsby United
 Ängelholms FF

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Beslut inför 2008 
Den 9 december 2006 tog Svenska Fotbollförbundet beslutet om att från säsongen 2008 skall även anläggningar där Superettan spelas ha planbelysning .

Källor 

Fotboll i Sverige 2008
Fotbollssäsongen 2008
2008